«Beheaded» — мальтийская брутал-дэт-метал-группа из Фгуры, созданная в 1991 году.

Является первой и наиболее известной мальтийской дэт-метал-группой. Лауреаты премии «Malta Music Awards 2012».

Биография 
Группа была создана в 1991 году вокалистом Марселом Скалпелло (), гитаристом Дэвидом Бугея () и барабанщиком Крисом Бринкатом (). Первый релиз — демозапись «Souldead» — был выпущен через несколько лет после формирования группы, и спустя некоторое время демо привлекло внимание руководства шведского лейбла «X-Treme Records», в сотрудничестве с которым группа выпускает дебютный альбом «Perpetual Mockery» (1998). Альбом оказался провальным, однако в то же время группе удаётся отправиться в совместное турне по Европе вместе с рядом других исполнителей тяжёлого метала. Последующие релизы группы, в частности, мини-альбом «Resurgence of Oblivion» (2000) и альбом «Recounts of Disembodiment» (2002), записывались уже в несколько ином, менее атмосферном стиле; они были сдержанно восприняты музыкальными критиками.

В 2000-х годах «Beheaded» принимали участие на различных метал-фестивалях в США и Германии, а в 2013 году музыканты участвовали в гастрольном туре по Европе. В 2012 году становились лауреатами местной музыкальной премии «Malta Music Awards» в номинации «Лучшая метал-группа».

Состав коллектива достаточно часто менялся; в конечном счёте, в «Beheaded» не осталось ни одного участника из первоначального состава. В  в группу входят вокалист Фрэнк Каллея (), гитаристы Омар Грек () и Симоне Бриго (), бас-гитарист и вокалист Дэвид Качия () и барабанщик Давиде Биллия ().

Дискография

Альбомы 
 «Perpetual Mockery» (1998)
 «Recounts of Disembodiment» (2002) —  Rock Hard: 
 «Ominous Bloodline» (2005)
 «Never to Dawn» (2012) —  Rock Hard:

EP 
 «Resurgence of Oblivion» (2000) —  Metal Hammer: 4/7

Демозаписи 
 «Souldead» (1995)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Дэт-метал-группы Мальты